Ahmednagar (auch Ahmadnagar) ist der Name

 einer Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra, siehe Ahmednagar

 eines Distriktes im indischen Bundesstaat Maharashtra, siehe Ahmednagar (Distrikt)

 eines von 1490 bis 1633 bestehenden indischen Sultanats, siehe Ahmadnagar (Sultanat)